Chamartín (Ávila), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila
Chamartín (Madrid), een wijk van Madrid
Station Madrid Chamartín